Die 74. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1970/71 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga A 

|}

Entscheidung um den Meistertitel 

|}

Abstiegsrunde 

|}

Nationalliga B 

|}

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1971
Fußballsaison 1970/71